Lehaci ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Roxana Lehaci (* 1990), österreichische Kanutin
 Ionela-Livia Lehaci (* 1995), rumänische Leichtgewichts-Ruderin
 Vasile Lehaci, rumänisch-österreichischer Kanute